Студёнки:
 Студёнки — район города Липецка
 Студёнки — село в Липецкой области
 Студенки — село в Рязанской области